est une ville de la province de Pampanga (Philippines).
 Bacolor est un cratère d'impact situé dans le quadrangle de Casius (Mars), nommé en l'honneur de la ville philippine.